Василий Белый:
 Белый, Василий Александрович — московский дьяк, дипломат XVI века.
 Белый, Василий Алексеевич — народный комиссар торговли КазССР июнь 1941 г. — апрель 1942 г.
 Белый, Василий Павлович (род. 1951) — украинский политик.
 Белый, Василий Фёдорович (1854—1913) — русский генерал от артиллерии.
 Белый, Василий Феофанович(1929—2009) — советский  и российский геолог, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки РСФСР